Snook steht für:

 Snooks, Fischgattung
 Snook (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten

Snook ist der Familienname folgender Personen:

 Emmy Snook (* 1973), australische Ruderin
 Frank Snook (* 1949), US-amerikanischer Baseballspieler
 James Snook (1879–1930), US-amerikanischer Sportschütze
 John S. Snook (1862–1952), US-amerikanischer Politiker
 Lynn Snook (eigentlich Lieselotte Snoek; 1918–2013), deutsche Autorin
 Neta Snook (1896–1991), US-amerikanische Pilotin
 Ronald Snook (* 1972), australischer Ruderer
 Sarah Snook (* 1987), australische Schauspielerin

Snook ist der Künstlername folgender Personen:
 Gino Clavuot (* 1985), Schweizer Rapper

Siehe auch:

 Snoek (Begriffsklärung)